Вест-Кост (, «західне узбережжя»)
 Західне узбережжя США — назва прибережних штатів західної території США.
 Вест-Кост — один з шістнадцяти регіонів Нової Зеландії.
 West Coast Air — регіональна авіакомпанія Канади зі штаб-квартирою у місті Ванкувері.
 Air West Coast — новозеландська авіакомпанія, що базується в місті Греймут.
 Національна рекреаційна зона Західне узбережжя () — Національний парк Дороб у Намібії.
 Хіп-хоп Західного узбережжя () — жанр хіп-хопу, до якого, зазвичай, відносять музику та виконавців, які походять із західного реґіону США.